Prima guerra dello Shaba - conflitto nel Katanga del 1977 
Seconda guerra dello Shaba - conflitto nel Katanga del 1978